Nahri Shahi är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Balkh, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Nahri Shahi är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Nahri Shahi är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Distrikt i provinsen Balkh
Kontrollbehov inkommande wikilänkar